«Клиент всегда мёртв» (; дословный перевод названия — «Шесть футов под землёй») — американский драматический телесериал, созданный Аланом Боллом для канала HBO. В центре сюжета шоу находятся жизни членов семьи Фишер, управляющей похоронным бюро в Лос-Анджелесе, а также их друзей и близких. Главные роли исполнили Питер Краузе, Майкл Си Холл, Фрэнсис Конрой, Лорен Эмброуз, Фредди Родригес, Мэттью Сент-Патрик и Рэйчел Гриффитс.

«Клиент всегда мёртв» транслировался на канале HBO с 3 июня 2001 по 21 августа 2005 года. За время показа шоу получило высокие оценки критиков и было признано одним из лучших сериалов всех времён. Он был удостоен ряда наград, включая девяти прайм-тайм премий «Эмми», трёх «Золотых глобусов», трёх премий Гильдии киноактёров США и премии Пибоди.

Сюжет 
В этом сериале, созданном продюсером Аланом Боллом, Питер Краузе играет роль Натаниеля Сэмюэля (Нейта) Фишера-младшего, сына директора похоронного бюро, которому после смерти отца приходится стать партнёром в семейном бизнесе вместе со своим братом Дэвидом (Дейвом, Майкл Холл). Семейство Фишеров также включает мать Рут Фишер (Фрэнсис Конрой) и младшую сестру Клэр (Лорен Эмброуз). Другие главные герои — это работающий в похоронном бюро Федерико Диас (Рико, Фредди Родригес), девушка Нейта и его будущая жена Бренда Ченовит (Рэйчел Гриффитс) и бойфренд Дейва Кит Чарльз (Мэттью Сент-Патрик).

Место действия — похоронное бюро «Фишер и сыновья», Лос-Анджелес, Калифорния, наши дни (2000—2005 гг.).

С одной стороны, «Клиент всегда мёртв» — обыкновенная семейная драма об отношениях, изменах и религии. Однако сериал известен своей концентрированностью на теме смерти, которая раскрывается сразу на нескольких уровнях (личностном, религиозном и психологическом). Каждый эпизод начинается смертью, любой — от сердечного приступа до синдрома внезапной смерти ребёнка — и эта смерть обычно задаёт тон всему эпизоду, позволяя главным персонажам задуматься над их нынешними удачами и неудачами на своём пути, освещённом смертью и её последствиями. В пятом сезоне серия «В полном одиночестве» () начинается не таким образом, но фокусируется на смерти, произошедшей в предыдущем эпизоде. После только один финальный эпизод «Все ждут» () начинается не смертью, а наоборот, рождением.

Один из инструментов сюжета — беседы главных героев с умершими в начале серии людьми, особенно с Натаниелем Фишером-старшим. Они раскрывают внутренний диалог живых персонажей, представляя его как беседу с другими людьми. Разговоры с умершими являются данью жанру магического реализма. Похожий инструмент — переход реального разговора между живыми людьми в воображаемый, придумываемый одним из персонажей. Такой переход не может быть чётко замечен, пока разговор неожиданно не вернётся назад в то место, откуда начался вымысел, что демонстрирует зрителям контраст между мыслями героев и реальностью.

Действие 
Место действия многих сцен — похоронное бюро «Фишер и сыновья» в Лос-Анджелесе. Сама семья проживает на верхних этажах, первый этаж используется для бизнеса и похоронных служб, а в подвале находятся помещения для бальзамирования и подготовки тел. К дому примыкает отдельная квартира с гаражом.

Будучи картиной о смерти, в то же время «Клиент всегда мёртв» является фильмом о времени; каждый эпизод длится месяц постановочного времени, и в целом сериал охватывает период 2000—2005. Натаниель Фишер-старший умирает в пилотной серии, по сюжету — 24 декабря 2000 года. Следующий эпизод начинается 8 января 2001 года. Некоторые смерти в сериале принадлежат к другому периоду времени, как например к 1970-м и 1950-м годам; в других случаях серия начинается датой, показываемой на могильном камне в начале серии.

В сериале много внимания уделяется связанности действия. Иногда между эпизодами проходят месяцы, а иногда только один день. В любом случае, история продолжается оттуда, где она закончилась в прошлый раз.

Актёрский состав

Второстепенные персонажи 
 Бен Фостер — Рассел Корвин (22 эпизодов)
 Джоана Кэссиди — Маргарет Ченовит (20 эпизодов)
 Ричард Дженкинс — Натаниель Фишер (20 эпизодов)
 Эд О’Росс — Николай (18 эпизодов)
 Питер Макдисси — Оливье Кастро-Стааль (15 эпизодов)
 Рэйн Уилсон — Артур Мартин (13 эпизодов)
 Тина Холмс — Мэгги Сибли (13 эпизодов)
 Тим Макулан — отец Джек (13 эпизодов)
 Эрик Бальфур — Габриэль Димас (12 эпизодов)
 Спрейг Грейден — Анита Миллер (12 эпизодов)
 Эйжа Полк — Тейлор (12 эпизодов)
 Кэти Бейтс — Беттина (10 эпизодов)
 Питер Фачинелли — Джимми (9 эпизодов)
 Гари Хершбергер — Мэттью Джиларди (8 эпизодов)
 Дэвид Норонья — Гэри Делтман (8 эпизодов)
 Джоэл Брукс — Робби (8 эпизодов)
 Мелисса Марсала — Анхелика Суарес (8 эпизодов)
 Джастин Теру — Джо (8 эпизодов)
 Идалис Делеон — София Моралес (8 эпизодов)
 Эд Бегли-младший — Хайрам Гундерсон (8 эпизодов)
 Мина Сувари — Эди (7 эпизодов)
 Террел Клейтон — Эдди (7 эпизодов)
 Роберт Фоксуорт — доктор Бернард Ченовит (6 эпизодов)
 Дина Спайби-Уотерс — Трейси Монтроуз Блэр (6 эпизодов)
 Джули Дрецин — Барб Вудуэрт (6 эпизодов)
 Джефф Ягер — Хойт Вудуэрт (6 эпизодов)
 Кели Веймайр — Мелисса (6 эпизодов)
 Патрисия Кларксон — Сара О’Коннор (6 эпизодов)
 Энн Рэмзи — Джекки Фельдман (6 эпизодов)
 Крис Мессина — Тед Фэруелл (6 эпизодов)
 Мэтт Мэллой — Роджер Паскесе (6 эпизодов)
 Стеффани Брасс — Микаэла Вудуэрт (5 эпизода)
 Майкл Уэстон — Джейк (4 эпизода)
 Кэтрин О’Хара — Кэрол Уорд (4 эпизода)
 Риккардо Антонио Чавира — Рамон Диас (4 эпизода)
 Джули Уайт — Митзи Долтон-Хантли (4 эпизода)
 Джанис Линд — Женщина в Бирюзовом/миссис Лоретта Сибли (3 эпизода)
 Стивен Паскаль — Курт, парень Дэвида (3 эпизода)
 Джессика Ди Стоун — Бренда в детстве (3 эпизода)
 Дженна Фишер — Шэрон Кинни (2 эпизода)
 Иллеана Дуглас — Анджела (2 эпизода)
 Ли Гарлингтон — Фиона Кляйншмидт (2 эпизода)
 Гарриэт Сэнсом Гаррис — Кэтрин Коллинс (2 эпизода)
 Молли Паркер — Рабби Ари Хоффман (2 эпизода)
 Брук Диллмен — Бекки (2 эпизода)

Приглашённые звёзды 
 Сандра О () (эпизод 5, An open book)
 Иллина Дуглас () (эпизод 10, New Person)
 Лиза Гиббонс () (эпизод 22, Someone else’s eyes)
 Эллен Дедженерес () (эпизод 42, Parallel Play)
 Николь Ричи () (эпизод 51, Untitled)
 Крис Харрисон () (эпизод 52, A Coat of White Primer)
 Сьюзи Брайт () (эпизод 57, The Rainbow of Her Reasons)
 Билли Лаш (эпизод 62, Static)
 Эллен Альбертини Дау

Семейное древо

Реклама

Сезоны 
«Клиент всегда мёртв» стал частью американской поп-культуры после первого же сезона, и после этого HBO начал очень стильную рекламу, чтобы усилить ожидание следующих сезонов.
В рекламе часто отражалось настроение, которое возникло после предыдущих эпизодов и может получить развитие в будущих сериях. По словам создателя Алана Болла, музыка играет очень важную роль в этом сериале, так как она изображает настроение Фишеров.

Эти песни звучали в трейлерах, посвящённых премьере нового сезона:
 2-й сезон: Heaven, исполнитель Lamb
 3-й сезон: A Rush of Blood to the Head, исполнитель Coldplay
 4-й сезон: Feeling Good, исполнитель Nina Simone
 5-й сезон: Breathe Me, исполнитель Сиэ Фёрлер

Эпизоды 
Автор музыкальной темы в начальных титрах каждого эпизода известный американский композитор Томас Ньюман.

Саундтреки 
Было выпущено два альбома с песнями, звучащими в сериале.
 Six Feet Under, 2002 г.
 Six Feet Under, Vol. 2: Everything Ends, 2005 г.

Награды

Эмми

2002 
 За лучший кастинг в сериале-драме.
 Либби Гольдштейн (Libby Goldstein), Джуни Лаури-Джонсон (Junie Lowry-Johnson) и Джули Такер (Julie Tucker)
 За лучшую режиссёрскую работу (пилотная серия).
 Алан Болл (Alan Ball)
 За лучшую роль временного персонажа в сериале-драме.
 Патриша Кларксон
 За лучший дизайн титров.
 Эрик Андерсон (Eric Anderson), Скотт Гудзяк (Scott Hudziak), Пол Маттеус (Paul Matthaeus), Дэнни Яунт (Danny Yount)
 За лучшую музыкальную тему в сериале
 Томас Ньюман (Thomas Newman)
 За лучший грим в сериале.
 Кайли Белл (Kylie Bell), Донна-Лу Хендерсон (Donna-Lou Henderson), Джастин Хендерсон (Justin Henderson), Томас Флаутц (Thomas Floutz), Тодд Мастерс (Todd Masters), Дэн Реберт (Dan Rebert), Ли Ромэр (Lee Romaire), Скотт Тебо (Scott Tebeau)

2003 
 За выдающийся кастинг в сериале-драме
 Либби Гольдштейн (Libby Goldstein), Джуни Лаури-Джонсон (Junie Lowry-Johnson)

2006 
 За лучшую роль временного персонажа в сериале-драме.
 Патриша Кларксон
 За выдающийся макияж в сериале

Золотой глобус

2002 
 За лучшую женскую роль второго плана в сериале.
 Рэйчел Гриффитс (Rachel Griffiths)
 Лучший сериал в жанре драма

2004 
 За лучшую женскую роль в жанре драма
 Фрэнсис Конрой

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Телесериалы США 2000-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2001 году
Телесериалы США, завершённые в 2005 году
Телесериалы на английском языке
Драматические телесериалы США
Телесериалы о дисфункциональных семьях
Телесериалы о смерти
Телесериалы ЛГБТ-тематики США
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Лос-Анджелесе
Телесериалы Warner Bros. Television
Программы телеканала HBO
Лауреаты премии «Золотой глобус» за лучший телевизионный сериал — драма
Программы — лауреаты премии «Эмми»
Программы — лауреаты премии Пибоди